Хана Цвиянович (; род. 2 декабря 2002, Загреб) — хорватская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратная чемпионка Хорватии (2019, 2020) и участница чемпионата Европы.

Карьера 
Хана Цвиянович родилась 2 декабря 2002 года в Загребе. Впервые встала на коньки в возрасте трёх лет. В это же время получила предложение вступить в секцию фигурного катания, но приглашение было отклонено, поскольку мать — Ясенка Антунович-Цвиянович — не могла совмещать тренировки дочери и работу в городе Запрешич. Полноценную подготовку Хана начала в пять лет, присоединившись к клубу фигурного катания «LEDA», где её наставником стала бывшая хорватская фигуристка, участница Олимпийских игр и чемпионатов мира Ивана Якупчевич.

Цвиянович с раннего детства выступает на международных стартах и национальных первенствах в различных возрастных категориях. На протяжении трёх сезонов подряд (2012—2014) завоёвывала бронзовую награду турнира «Золотой медведь Загреба». На чемпионатах Хорватии, в тот же период, также достигала успехов — три раза завершила состязания с серебром и однажды финишировала рядом с пьедесталом. В 2016 году фигуристка перешла на следующую возрастную ступень. В первый сезон на юниорском уровне она дебютировала в серии Гран-при и поднялась на первую строчку национального чемпионата. В следующем году сумела защитить титул чемпионки Хорватии среди юниоров.

К сезону 2018/2019 Цвиянович достигла возраста для участия в соревнованиях среди взрослых, но параллельно продолжила состязаться в юниорском разряде. Так с первой попытки она выиграла взрослый чемпионат страны. Также ей удалось набрать технический минимум для выступления на одном из главных стартов сезона — чемпионате Европы. В завершении соревновательного сезона она вышла на лёд в рамках «домашнего» чемпионата мира среди юниоров, на котором боролась за попадание в финальный сегмент, но уступила последней квалифицировавшейся спортсменке 0,37 балла (при этом, самый «дешёвый» элемент в коротком прокате Цвиянович стоил 2,79 балла). На чемпионате Хорватии 2020 она второй раз к ряду завоевала золото.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Хорватии